

Arte
 Adorazione dei Magi Tornabuoni – dipinto a tempera su tavola di Domenico Ghirlandaio
 Cappella Tornabuoni – cappella maggiore della basilica di Santa Maria Novella a Firenze
 Pala Tornabuoni – dipinto a tempera su tavola di Domenico Ghirlandaio

Architettura
 Palazzetto Tornabuoni – edificio storico di Firenze
 Palazzo Tornabuoni – edificio storico di Firenze
 Via de' Tornabuoni – via del centro storico di Firenze
 Villa Lemmi Tornabuoni – villa di Firenze

Persone
 Tornabuoni – famiglia nobiliare di Firenze
 Alfonso Tornabuoni – vescovo cattolico italiano
 Filippo Tornabuoni –  vescovo cattolico italiano
 Francesco Tornabuoni – mercante e ambasciatore italiano
 Giovanni Tornabuoni – banchiere e mecenate italiano
 Leonardo Tornabuoni – vescovo cattolico italiano
 Lietta Tornabuoni – giornalista e critica cinematografica italiana
 Lorenzo Tornabuoni – nobile italiano
 Lucrezia Tornabuoni – poetessa italiana
 Ludovico Tornabuoni – politico italiano
 Niccolò Tornabuoni – vescovo cattolico italiano
 Giovanna Tornabuoni – nobildonna italiana
 Guglielmo Tornabuoni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pietro Tornabuoni – politico italiano